Кристионас Донела́йтис (, , ; 1 января 1714, Лаздинелен (, , Лаздинеляй), — 18 февраля 1780, Тольминген (лит. Тольминкемис), ныне Чистые Пруды Калининградской области) — литовский поэт, зачинатель литовской художественной литературы. Представитель реалистического направления в европейской литературе XVIII века.

Биография 
Родился 1 января 1714 в небольшой, впоследствии исчезнувшей деревне Лаздинеляй неподалёку от местечка Гумбиннен (ныне Гусев), на территории современного Калининского сельского поселения Гусевского района Калининградской области, в семье свободных крестьян (не ходили на барщину, но за право пользования землёй платили денежный оброк). Около 1731 поступил в пятилетнюю латинскую школу в Кёнигсберге при кафедральном соборе. Окончив её в 1736, поступил в Кёнигсбергский университет, где изучал теологию. Посещал семинар литовского языка, которым руководил бывший учитель И. Канта Ф. Шульц. После окончания университета служил кантором (учителем музыки и руководителем церковного хора) в местечке Шталупеннен (ныне Нестеров; 1740—1742), затем ректором (заведующим школой). С 1743 до смерти служил пастором лютеранской церкви в деревне Толькминкен (ныне Чистые Пруды) неподалёку от Шталупеннен. В свободное время сочинял музыку и стихи на литовском и немецком языках, занимался изготовлением барометров, музыкальных инструментов, оптических приборов.

Литературная деятельность 
Первые литературные опыты Донелайтиса относят к периоду жизни в Сталупенай, когда он предположительно сочинил несколько басен на литовском языке (сохранилось шесть).

Донелайтис написал по крайней мере четыре стихотворения на немецком языке: «An der Amstrath Donalitius nach dem Verlust seiner Gattin» («Об Амстрате Доналитиусе после потери его жены»), «Ihr Schatten schneller Zeit» («Как быстро течёт время»), «Der Gott der Finsterniss» («Бог тьмы») и «Unschuld sei mein ganzes Leben» («Невинной будет вся моя жизнь»).

В 1765—1775 написал поэму гекзаметром «Времена года», в 2968 строках и в четырёх частях, о четырёх временах года. В ней в достоверных и пластичных картинах изображаются быт, природа и люди литовской деревни. В размышлениях о человеческих пороках и добродетелях Донелайтис сумел затронуть глубокие и вечные метафизические проблемы. Поэма относится к вершинным произведениям литовской литературы, а Донелайтис — к первым литовским писателям, получившим признание.

«Времена года» 
Поэма «Времена года» () развивает традиции описательной поэзии XVIII века (например, сентименталистской поэмы «Времена года» Дж. Томсона).

При жизни Донелайтиса поэма напечатана не была. В 1818 году рукопись нашёл, подготовил к печати, дал название «Год» (; «Времена года») и напечатал в Кёнигсберге деятель литовской культуры Людвикас Реза (1776—1840). Первое полное издание произведений Донелайтиса предприняла Российская Академия наук в Санкт-Петербурге (1865). Это издание подготовил академик, известный лингвист, профессор Йенского университета Август Шлейхер. Другое издание с переводом на немецкий язык подготовил профессор Кёнигсбергского университета Ф. Нессельман (1869). После Второй мировой войны рукопись поэмы вместе с документами кёнигсбергского городского архива была найдена в развалинах Лохстенского замка, неподалёку от Кёнигсберга. Ныне она хранится в библиотеке Института литературы и фольклора (Вильнюс).

Иоганн Вольфганг Гёте сравнивал поэму Донелайтиса с шедеврами античной литературы. Адам Мицкевич в пояснениях к поэме «Гражина» отметил выразительность «Времён года» изображение в поэме подлинной картины литовских народных нравов. Поэмой интересовались польский поэт и историк Ю. И. Крашевский, польский лексикограф С. Линде, славист и санскритолог В. Маевский, чешский поэт, фольклорист и филолог Ф. Челаковский. Историк и писатель Симонас Даукантас сравнивал Донелайтиса с Гомером и Вергилием. Фрагменты из «Времён года» включались в школьные хрестоматии XIX века и переводились на польский и латышский языки. На русский язык поэма переведена Д. Бродским. «Времена года» переведены также на английский (Н. Растянис, 1967), белорусский (А. Зарицкий, 1961), венгерский (Д. Тандори, 1970), грузинский (Г. Абашидзе и Р. Маргиани, 1967), латышский (П. Калва, 1963), чешский (Г. Ехова, 1960), эсперанто и другие языки.

Поэма Донелайтиса внесена в список лучших литературных произведений Европы, который был составлен в 1977 году по инициативе ЮНЕСКО.

Память 

В посёлке Чистые Пруды с 1979 года действует музей Донелайтиса (филиал Калининградского областного историко-художественного музея), включающий дом пастора и построенную им кирху, в которой он захоронен.

Именем поэта назван проезд в Северо-Западном округе Москвы. Памяти классика литовской литературы посвящена почтовая марка СССР 1964 года. На марке воспроизведён портрет К. Донелайтиса.

В честь Донелайтиса 15 марта 2013 года назван кратер на Меркурии.

Сочинения 

 Das Jahr in vier Gesängen. Ein ländliches Epos aus dem Litauischen des Christian Doneleitis, genannt Donalitius, in gleichem Versmaass ins Deutsche übertragen von D. L. J. Rhesa. — Königsberg: Hartung, 1818.
 Litauische Dichtungen. Erste vollständige Ausgabe mit Glossar. Von A. Schleicher. — SPb, Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 1865.
 Litauische Dichtungen. Nach den Königsberger Handschriften mit metrischer Übersetzung, kritischen Anmerkungen und genauem Glossar hrsg. von G. H. F. Nesselmann. — Königsberg: Hübner und Matz, 1869.
 Raštai. — Vilnius, 1950.
 Kristijono Donelaičio rankraščiai. — Vilnius, 1955.

Русские переводы 
 Времена года. Перевод с литовского Д. Бродского. — Москва: Гослитиздат, 1946. — 112 с.
 Избранное. Поэма «Времена года» и басни. Перевод с литовского Д. Бродского. — Москва: Гослитиздат, 1951. — 112 с.
 Сочинения. Перевод с литовского Д. Бродского. — Вильнюс: Гослитиздат, 1951. — 160 с.
 Времена года. Перевод с литовского Д. Бродского. — Москва: Гослитиздат, 1955. — 108 с.
 Времена года. — Басни. Перевод с литовского Д. Бродского. — Ленинград: Советский писатель, 1960. — 232 с. (Библиотека поэта. Малая серия).
 Времена года. Перевод с литовского Д. Бродского. — Москва: Художественная литература, 1964. — 152 с.
 Времена года. Перевод с литовского Д. Бродского. — Вильнюс: Вага, 1984. — 109 стр.
 Времена года. Поэма. Басни. Перевод с литовского Д. Бродского. — Москва: Художественная литература, 1990. — 189 стр.
 Времена года. Поэма. Перевод с литовского Д. Бродского. — Калининград: Калининградский ПЕН-центр, 2005 г. — 214 стр.
 Времена. Поэма. Басни. Письма. Стихи. Перевод с литовского и немецкого С. Исаева (Сlandestinus). — Калининград: Русский ПЕН-центр, 2011. — 240 стр. (является юбилейным — 10-м переводом, и первым полным изданием всего литературного наследия К. Донелайтиса).
 Времена. Поэма. Басни. Письма. Стихи. Издание второе, исправленное и дополненное. Перевод с литовского и немецкого С. Исаева (Сlandestinus). — Калининград: Русский ПЕН-центр, 2012. — 248 стр.

Литература 
 Л. Гинейтис. Кристионас Донелайтис и его поэма «Времена года». — Вильнюс, 1956.
 К. Довейка. Кристионас Донелайтис. — Вильнюс, 1956.
 Л. Гинейтис. Кристионас Донелайтис. — История литовской литературы. — Вильнюс: Vaga, 1977. — С. 33—55.

 Rhesa L. Das Jahr in vier Gesängen. Ein ländliches Epos…. — Königsberg, 1818.
 Шлейхер, А. Christian Donelaitis, Littauische Dichtungen. — St. Petersburg, 1865.
 Gineitis L. Kristijonas Donelaitis ir jo epocha. — Vilnius, 1964.
 Lietuvių literatūros istorija, t. 1. — Vilnius, 1957.
 Korsakas К. Kristoijonas Donelaitis kitomis kalbomis. // Jau saulelė vėl…. — Vilnius, 1963.
 Kristijono Donelaičio jubiliejiniai metai. — Vilnius, 1965.
 Kristijonas Donelaitis. Pranešimai. Straipsniai. Archyvinė medžiaga. — Vilnius, 1965.
 Lebedienė E. Kristijono Donelaičio bibliografija, 1964.
 Lietuvių rašytojai. Biobibliografinis žodynas. I: A — J. — Vilnius: Vaga, 1979. — P. 445—464.

Примечания

Ссылки 
 Мемориальный музей Донелайтиса
 «Времена года» в русском переводе
 «The Seasons» в английском переводе
 Кристионас Донелайтис и его время
 Фото в www.panoramio.com:
 Здание Музея
 Дом-Музей Донелайтиса

Литовские поэты
Выпускники Кёнигсбергского университета